Miejscowości w Polsce:
 Nebrowo Małe
 Nebrowo Wielkie